The Cheat (1915), stomme film onder regie van Cecil B. DeMille
The Cheat (1931), remake van de film uit 1915